

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wałowa – część wsi Wola Rogowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wietrzychowice
 Wałowa – część wsi Pasieka Otfinowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno